Claas ist:
 Claas, internationaler Landmaschinenkonzern
 männlicher Vorname, siehe unter:
 Klaas
 Klaus (Name) (auch Familienname)
 Nikolaus

Claas ist der Familienname folgender Personen:
 Alaert Claas († 1560), niederländischer Kupferstecher
 August Claas (1887–1982), Unternehmer und Mitbegründer des Landmaschinenkonzerns Claas
 Cristin Claas (* 1977), Sängerin des gleichnamigen deutschen Jazz-Trios
 Gerhard Claas (1928–1988), von 1980 bis 1988 Generalsekretär des Baptistischen Weltbundes
 Helmut Claas (1926–2021), Unternehmer
 Herbert Claas (* 1941), ehemaliger Vizepräsident der Philipps-Universität Marburg, Soziologe und Marxismusforscher
 Regina Claas (* 1955), Baptistenpastorin, Generalsekretärin des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
 Wilhelm Claas (1885–1966), deutscher Hochschullehrer, Heimatforscher und Fotograf

Unternehmen:
 Claas Guitars

Siehe auch:

 Class
 Clas
 Klas
 Claes